Семыкино — название нескольких населённых пунктов в России:
 Семыкино — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Семыкино — деревня в Северном районе Оренбургской области.